Baureihe 52 steht für diverse Schlepptender-Dampflokomotiven:
 DR-Baureihe 52.70, Schnellzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn, ehemalige Sächsische IIIb
 DR-Baureihe 52.70II, Schnellzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn, ehemalige kkStB 25
 DR-Baureihe 52, Güterzug-Kriegslokomotive der Deutschen Reichsbahn
 DR-Baureihe 52.80, Güterzug-Rekolokomotive der Deutschen Reichsbahn
 DB-Baureihe 052, Güterzuglokomotive der Deutschen Bundesbahn, ehemalige DR-Baureihe 50
 DB-Baureihe 052, Traditionslokomotive der Deutschen Bahn AG, ehemalige DR-Baureihe 52.80